A edição de 1972/1973 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida pelos italianos do AC Milan ao derrotarem os ingleses do Leeds United, na final, por 1-0. O AC Milan tornou-se o primeiro clube a vencer a Taça das Taças pela segunda vez.

Importa referir que os detentores em título, o Glasgow Rangers, foram banidos de participar pelo mau comportamento dos seus adeptos.

O representante português, o Sporting CP, foi eliminado na 1.ª Eliminatória pelos escoceses do Hibernian FC.

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1972 no futebol
1973 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças